Roșia – comune del distretto di Bihor
 Roșia – comune del distretto di Sibiu
 Roșia de Amaradia – comune del distretto di Gorj
 Roșia de Secaș – comune del distretto di Alba
 Roșia Montană – comune del distretto di Alba